Pekka Tuomisto (ur. 1940) – fiński polityk, minister
 Pekka Tuomisto (ur. 1960) – fiński hokeista